Valle Vista puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Valle Vista (Arizona)
 Valle Vista (California)
 Valle Vista (Texas)